Вангари Маатаи (; 1 апреля 1940, Центральная провинция, колония Кения, Британская империя — 25 сентября 2011, Найроби, Кения) — кенийская общественная деятельница, лауреат Нобелевской премии мира за 2004 год.

При вручении премии Маатаи, Данбольт Мьес, возглавлявший тогда Нобелевский комитет, заявил, что она находилась «на переднем крае борьбы за экологически ориентированное социальное, экономическое и культурное развитие в Кении и Африке в целом».

Она активно боролась за установление демократии в Кении, совмещая работу в экологической области с политикой.

Биография 
Маатаи была инициатором создания и главной вдохновительницей основанного в 1977 году общественного движения «Зеленый пояс». Организация занимается восстановлением уничтоженных лесов в Африке. Благодаря её деятельности удалось приостановить превращение африканских лесов в пустыню. Участниками движения «Зелёный пояс» за 25 лет своего существования было посажено более 30 миллионов деревьев на всём африканском континенте.

Долгое время боролась за объединение оппозиции правящей партии Национальный союз африканцев Кении (КАНУ); ей это наконец удалось посредством левоцентристской Национальной радужной коалиции на выборах 2002 года. Была избрана в парламент. С 2003 по 2005 год заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Кении. Создала Партию зелёных Кении «Мазингира».

14 декабря 2009 года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил Вангари Маатаи посланцем мира ООН. Ей было поручено заниматься вопросами изменения климата.

Умерла от рака яичников.

См. также 
 Финкбайнер, Феликс

Примечания

Ссылки 
 Вангари Маатаи

Выпускники университета Найроби
Выпускники Бенедиктинского колледжа
Общественные деятели Кении
Политики Кении
Правозащитники Кении
Экофеминистки
Преподаватели Йельского университета
Деятели феминизма Кении
Лауреаты премии Софии
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Кении
Женщины — нобелевские лауреаты
Умершие от рака яичников
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета Васэда